A 6ª edição da Vuelta decorreu entre 7 a 30 de Maio de 1946, A corrida foi composta por 23 etapas, num total de mais de 3797 km, com uma média de 27,679 km/h. A corrida começou e terminou em Madrid.

Etapas

Classificações 

1946
1946 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1946